1.A hrvatsku odbojkašku ligu, najviši rang odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene u sezoni 2008./09. je treći put zaredom osvojila ekipa Rijeka Kvarner VIG.

Sudionici 
 Grobničan - Čavle
 Kaštela Dalmacijacement - Kaštel Stari
 Pivovara Osijek - Osijek *
 OTP banka - Pula
 Rijeka Kvarner VIG - Rijeka * 
 Split 1700. - Split
 Šibenik - Šibenik
 Volksbank Azena - Velika Gorica
 Cestorad - Vinkovci
 Vukovar - Vukovar
 Mladost - Zagreb
 Zagreb - Zagreb
* u prvenstvu igrale samo doigravanje, igrale MEVZA ligu

Ljestvica i rezultati

Ljestvica

Doigravanje

Konačni poredak 
 Rijeka Kvarner VIG
 Vukovar
 Split 1700
 Pivovara Osijek
 Volksbank Azena Velika Gorica
 Mladost Zagreb
 OTP banka Pula
 Grobničan Čavle
 Kaštela DC
 Cestorad Vinkovci
 Zagreb
 Šibenik

Povezani članci 
 1. B HOL za žene 2008./09.
 Kup Hrvatske u odbojci za žene 2008.
 MEVZA liga za žene 2008./09.

Izvori 
 
 Arhiva odbojkaškog prvenstva 2008./09.  
 zok-split1700.com, Utakmice 1.A lige za žene 2008./09., wayback arhiva 
  

 

2008-09